Борис Копитович (; 27 апреля 1995, СРЮ) — черногорский футболист, нападающий. В настоящее время выступает за сингапурский клуб «Тампинс Роверс».

Достижения 
Петровац
 Финалист Кубка Черногории: 2014/2015
Тампинс Роверс
 Обладатель Суперкубка Сингапура: 2020

Ссылки 
 Профиль на сайте футбольного союза Черногории 

Футболисты Черногории
Игроки ФК «Петровац»
Игроки ФК «Титоград»
Игроки ФК «Ком»
Игроки ФК «Тампинс Роверс»